Der Heusiepen ist ein 1,301 Kilometer langer Bach und ein linker Zufluss des Saalbachs im Flusssystem der Wupper im Wuppertaler Stadtteil Ronsdorf.

Topografie 
Der Bach entspringt in einem 20 Meter breiten, mit einem Ufermauerwerk gefassten Becken auf rund 297 Meter über Normalnull im Süden des Stadtteils Ronsdorf südlich der Heidter Straße nahe der Stadtgrenze zu Remscheid. Nach einer rund 50 Meter langen Verrohrung, durch welche der Bach eine Wiesenbrache unterquert, gelangt er in ein System von mehreren größeren und kleineren Teichen. Diese Teiche werden teilweise als Fischteiche genutzt.

Rund 320 Meter ab der Quelle führt der Heusiepen durch ein Wiesengelände, das an private Gärten angrenzt. Hier verläuft er unter einem Feldweg verrohrt. Nach weiteren 220 Metern führt der Bach bei der gleichnamigen Remscheider Hofschaft Heusiepen wieder an mehreren Teichen vorbei. Eine weitere Verrohrung erfolgt rund 860 Meter ab der Quelle.

Nach rund 1,3 Kilometern ab der Quelle mündet der Heusiepen auf rund 224 Meter über Normalnull in den Saalbach.

Naturdenkmal 
Die Quelle des Heusiepens ist als Naturdenkmal geschützt.

Siehe auch 
 Liste der Naturdenkmäler in Wuppertal

Einzelnachweise 

4Heusiepen
Fluss in Europa
Fluss in Nordrhein-Westfalen
Fließgewässer in Wuppertal
Naturdenkmal in Wuppertal
Fließgewässer in Remscheid